Hajdari:
 Azem Hajdari (1963-1998) – albański polityk.
 Gëzim Hajdari (ur. 1957) – albański poeta i tłumacz.
 Gentjan Hajdari (ur. 1975) – albański piłkarz.